Тирса — ковила волосиста
 Тирса — дрібні частинки деревини, що осипаються під час різання її пилкою.
 Тирса — ботанічна пам'ятка природи місцевого значення в  Золотоніському районі Черкаської області.

 Тирса Микола Андрійович (*9 травня 1887, с. Аралих Еріванської губернії, Російська імперія — †10 лютого 1942, м. Вологда, РРФСР) — російський художник.

Література